María de Nápoles (1290 - 1346), princesa de Nápoles, Reina consorte de Mallorca y condesa consorte del Rosellón y Cerdeña (1311-1324). 

Hija del Rey Carlos II de Nápoles y Sicilia y su esposa María Árpád de Hungría. Era nieta por línea paterna del duque Carlos I de Anjou y de la condesa Beatriz I de Provenza, y por línea materna de Esteban V de Hungría e Isabel la Cumana. Fue hermana de los reyes Carlos I de Hungría y Roberto I de Nápoles.

Se casó el 20 de septiembre de 1304 en Palma de Mallorca con el infante y futuro Rey Sancho I de Mallorca. De este matrimonio no nació ningún hijo, por lo que la corona de Mallorca pasó a manos de Jaime III de Mallorca. En 1326 se casó con Jaime III de Jérica, tampoco tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Reino de Nápoles
Condes de Cerdeña
Condes de Rosellón
Reinas consortes de la casa de Mallorca
Nobles italianas del siglo XIII
Casa de Anjou
Nobles italianas del siglo XIV